Cotta – paramento liturgico
 Cotta di maglia – tipo di armatura
Cotta – termine con cui si indica un innamoramento o un'infatuazione improvvisa e di intensità variabile; si riferisce solitamente all'infanzia  e all'adolescenza.

Personaggi dell'antica Roma 
 Cotta – cognomen romano della gens Aurelia e della gens Aurunculeia:
 Aurelia Cotta – madre di Giulio Cesare
 Gaio Aurelio Cotta – politico e oratore
 Lucio Aurelio Cotta – console nel 144 a.C.
 Lucio Aurelio Cotta – console nel 119 a.C.
 Lucio Aurelio Cotta – console nel 65 a.C.
 Lucio Aurunculeio Cotta – generale
 Marco Aurelio Cotta – politico e militare

Persone 
 Arderico Cotta – arcivescovo cattolico italiano
 Elena Cotta – attrice italiana
 Erlembaldo Cotta – militare, politico e santo italiano
 Giovanni Battista Cotta – sacerdote e scrittore italiano
 Giovanni Cotta – scrittore e umanista italiano
 Giuseppe Cotta – banchiere e politico italiano
 Landolfo Cotta – chierico italiano
 Pomponio Cotta – vescovo cattolico italiano
 Sergio Cotta – filosofo italiano
 Johann Friedrich Cotta (1764-1832) – editore e politico tedesco
 Johann Friedrich Cotta (1701-1779) – teologo tedesco
 Christoph Friedrich Cotta (1758-1838) – giurista e giacobino tedesco, naturalizzato francese

Altro 
 Cotta – quartiere di Dresda